Jacksboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jacksboro (Tennessee)
Jacksboro (Texas)